Nardo bezeichnet
 Nardò, einen Ort in Apulien
 Pista di Nardò, Teststrecke bei Nardò
 ein Konzeptfahrzeug von Volkswagen, siehe VW W12 Coupé

Nardo ist der Familienname folgender Personen:
 Giovanni Domenico Nardo (1802–1877), italienischer Meereszoologe
 Marcello de Nardo (* 1963), Schweizer Schauspieler, Sänger, Tänzer und Regisseur
 Mario Di Nardo (* 1929), italienischer Drehbuchautor
 Maurizio Di Nardo (* 1938), italienischer Kinderschauspieler
 Olimpia Di Nardo (1948–2003), italienische Schauspielerin und Sängerin